Sezon 1941/1942 klubu AS Roma.

Sezon 
II wojna światowa nie przeszkodziła Romie w odniesieniu sukcesu. Wygrała swoje 16 meczów i z 42 punktami wywalczyła pierwsze w historii mistrzostwo kraju (3 punkty przewagi nad SSC Napoli). Skutecznością znów popisał się Amedeo Amadei zdobywając 18 goli i został wicekrólem strzelców ligi.

Rozgrywki 
 Campionato Italiano: mistrzostwo
 Puchar Włoch: 1/16 finału

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach